Tidal – servizio di streaming musicale a pagamento
 Tidal – album di Fiona Apple del 1996